Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Mariano Zabaleta 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Sergio Roitman (Campione)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (semifinali)

 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Hugo Armando (quarti di finale)
 Adrián García (secondo turno)
 Eric Nunez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2006